Танга́ж ( — килевая качка) — угловое движение летательного аппарата или судна относительно главной (горизонтальной) поперечной оси инерции. Угол тангажа — угол между продольной осью летательного аппарата или судна и горизонтом. Угол тангажа обозначается буквой θ (тета). В авиации различают:
 положительный тангаж, с увеличением угла (подъём носа) — кабрирование, штурвал на себя;
 отрицательный, с уменьшением угла (опускание носа) — пикирование, штурвал от себя.
Вызывается отклонением руля высоты.

Это один из трёх углов (крена, тангажа и рыскания), которые задают наклон летательного средства относительно его центра инерции по трём осям.

По отношению к морским судам используются аналогичные термины — дифферент и угол дифферента. При этом положительный угол наклона продольной оси судна отсчитывается вниз от горизонтальной плоскости, а отрицательный — вверх.

См. также 
 Крен
 Рыскание
 Угол атаки
 Курс судна
 Связанная система координат
 Шесть степеней свободы

Примечания 

Аэродинамика
Авиационные термины
Кинематика твёрдого тела
Углы